Прасковья Дмитриевна Антипова (1848, Костромская губерния — а, Ярославль) — основательница и директриса частной женской гимназии, существовавшей в Ярославле в 1907—1917 годах.

Биография 
Дочь Дмитрия Сергеевича Купреянова (1805—1869), надворного советника, предводителя дворянства Солигаличского уезда Костромской губернии. В 1868 году уже жила в Санкт-Петербурге, где не позднее 1873 года вышла замуж за горного инженера Алексея Ивановича Антипова (1833—1907).

В 1879—1881 годах Прасковья Антипова училась в Петербурге в школе Общества поощрения художеств по классу акварели. Здесь она познакомилась с акварелисткой Еленой Поленовой, с которой в 1884 году она путешествовала по Волге, Дону, Кавказу и Крыму. Поленова подарила своей близкой подруге большинство нарисованных тогда этюдов; те из них, которые сохранились, хранятся ныне в Ярославском художественном музее, как и ряд акварелей самой Антиповой.

Известны портреты Прасковьи Антиповой работы Ивана Раулова 1868 года (Третьяковская галерея) и Валентина Серова 1890 года (Ярославский художественный музей).

В 1888 году Антипова с мужем переехала в Кострому. В это время Прасковья Дмитриевна оставила рисование. С 1901 года до своей смерти жила в Ярославле, где открыла частную женскую гимназию.

После смерти мужа совместно с Минералогическим обществом учредила в 1907 году золотую медаль имени А. И. Антипова, которая присуждалась с 1909 по 1915 г. за сочинения на русском языке по минералогии, геологии и палеонтологии.

Гимназия 

В июне 1907 года Антипова обратилась в Ярославскую городскую управу, прося отвести участок в 600—700 квадратных саженей, желательно в центре города, для строительства здания гимназии. Была выделена территория на Воскресенской улице (ныне улица Революционная, дом 7).

Было построено первое в Ярославле школьное здание, в котором обычная коридорная система была заменена системой двух больших рекреационных залов, в которые выходили двери классных комнат. Кроме того, в гимназии был впервые в городе применён способ биологической ассенизации. Ныне здание является памятником архитектуры федерального значения.

Особый упор в преподавании делался на предметах, развивающих вкус и формирующих хорошие манеры. К 1913 году в гимназии обучалось более 350 учениц.

В последние годы из-за болезни Антипова не могла ходить, но бывала в гимназии почти каждый день — её приносили в кресле в центральный зал. Одевалась торжественно, часто в белый костюм. Держала себя величественно и строго.

Уже после её смерти в январе 1918 года во время Ярославского восстания в июле 1918 года гимназию отдали под лазарет, затем в 1919 году закрыли и реорганизовали в советскую школу № 7.

Ныне это анатомический корпус Ярославской государственной медицинской академии.

Примечания

Источники 
 Александрова М. В. Гимназисток учили хорошим манерам: из истории женского образования в Ярославле // Городские новости. — 2010. — № 16 (3 марта). — С. 12.
 Кулешова И. Н. Путешествие Елены Поленовой. antiklib.ru
 История медали им. А. И. Антипова Шпаченко А. К., Войтеховский Ю. Л. История медали им. А. И. Антипова. // Современная минералогия: от теории к практике. СПб., 2010. С. 182—184.
 Медаль им. А. И. Антипова

Персоналии:Кострома
Персоналии:Ярославль
Персоналии:Ярославская губерния
Персоналии:Образование
Деятельницы образования Российской империи